amerykańskie okręty podwodne typu O
 brytyjskie okręty podwodne typu Oberon – określane jako typ O
 brytyjskie okręty podwodne typu Odin – określane jako typ O

Nazwy okrętów